Estnisches Volk steht für:
 die Esten als Ethnie
 Gemeinschaft der Menschen, die die estnische Staatsangehörigkeit besitzen